Il doppio del torneo di tennis Tel Aviv Open 1993, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Sergio Casal e Javier Sánchez che hanno battuto in finale Mikael Bauer e David Rikl 6-4, 6-4.

Teste di serie

 Sergio Casal /  Emili Sánchezo (campioni)
 Diego Nargiso /  Javier Sánchez (quarti di finale)

 Bret Garnett /  T. J. Middleton (quarti di finale)
 Kent Kinnear /  David Wheaton (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Tel Aviv Open 1993
ATP Tour 1993